Jean Marchand peut désigner :
 Jean Marchand (?-1422), un évêque de Béthléem ;
 Jean Marchand (1883-1940), un peintre et graveur français ;
 Jean Marchand (1918-1988), un homme politique canadien ;
 Jean Marchand (1941-), un acteur français ;
 Jean Marchand (1951-), un acteur et pianiste québécois.